Italien er en af de 14 nationene som deltog i de første moderne olympiske lege under Sommer-OL 1896 i Athen. Italien har deltaget i samtlige sommer- og vinterlege undtaget Sommer-OL 1904 i St. Louis.

Italien som arrangør 
Italien har været vært for OL tre gange:
 Vinter-OL 1956 i Cortina d'Ampezzo
 Sommer-OL 1960 i Rom
 Vinter-OL 2006 i Torino

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Italiens OL-statistik  på Sports-reference.com

Italien ved sommer-OL
Italien ved vinter-OL
OL